Алекса́ндр Никола́евич Лео́нов: Леонов, Александр Николаевич (род. 1962) — советский белорусский легкоатлет.
 Леонов, Александр Николаевич (род. 1978) — российский боксёр.